Die BellSouth Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Januar bis 6. Februar 2005 in Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Millennium International Tennis Championships in Delray Beach und den Milan Indoor in Mailand statt. Beide gehörten, genau wie das Turnier in Santiago zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Lokalmatador Fernando González, der auch dieses Jahr ins Finale einziehen konnte. Dort kam es zum Aufeinandertreffen von Nummer 2 (González) und Nummer 1 (Gastón Gaudio) der Setzliste, bei dem sich Gaudio in zwei Sätzen behauptete. Er gewann den vierten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Juan Ignacio Chela und Gastón Gaudio, spielten dieses Jahr nicht zusammen, da Chela gar nicht teilnahm und Gaudio nur im Einzel antrat. Die Setzlistenersten Gastón Etlis und Martín Rodríguez, die das Turnier 2002 schon mal gewannen, kamen ohne Satzverlust bis ins Finale. Dort verloren sie in zwei Sätzen den ungesetzten Spanier David Ferrer und Santiago Ventura. In dieser Konstellation sowie auch individuell war es der erste Titel der beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Viña del Mar